CIR — аббревиатура:
 Committed Information Rate — телекоммуникационный термин: гарантированная полоса пропускания.
  — телекоммуникационный термин: отношение несущей к помехе; в отличие от источников шума (Noise), источниками помехи (Interference), как правило, можно управлять.
  — класс устройств широкого потребления, использующих инфракрасный электромагнитный спектр для беспроводной связи.
 Color Infrared — цветная инфракрасная технология в фотографии (не путать с частью спектра, обозначаемой как IR-C).
 Corotating interaction region — астрофизический термин: область взаимодействия между быстрыми и медленными потоками солнечного ветра.
  — финансовый показатель эффективности предприятий, соотношение затрат и доходов.
  — финансовый термин: модель Кокса — Ингерсолла — Росса. 
  — Чемпионат Италии по ралли.
 Compagnie Industriali Riunite — итальянский промышленный холдинг.
 Committee on International Relations (Комитет по международным отношениям) — прежнее название Комитета по иностранным делам Конгресса США.
 Center for Investigative Reporting — Центр журналистских расследований.

Cir — обозначение:
 Cir — Циркуль, созвездие южного полушария.